Otte eller  Otto Thott er navnet på flere personer:

 Otte Stigsen (Thott) (omkring 1500) – dansk rigsmarsk
 Otte Axelsen Thott (død 1464) – dansk rigsmarsk
 Otte Andersen Thott (1543-1588) – dansk adelsmand
 Otte Thott til Næs (1607-1656) – dansk rigsråd
 Otte Frederiksen Thott (1696-1758) – svensk adelsmand
 Otto greve Thott (1703-1785) – dansk statsminister, greve og bogsamler
 Otte Tagesen Thott (1768-1826) – dansk adelsmand